Сезон 1999/2000 Чешской экстралиги — 7-й чемпионат Чешской экстралиги. В 1-й раз чемпионом стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф чемпионов пяти последних сезонов «Всетин».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 3-х побед. Чемпионом впервые стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф чемпионов пяти последних сезонов «Словнафт Всетин». Бронзовым призёром стал клуб «Пльзень».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Спарта Прага — Пойиштёвна Пардубице — 3:0 (3:1, 2:1, 5:1)

Злин — Хемопетрол Литвинов — 1:3 (1:2, 2:4, 3:2, 1:3)

Словнафт Всетин — Ческе-Будеёвице — 3:0 (3:0, 6:3, 3:0)

Оцеларжи Тршинец — Керамика Пльзень — 1:3 (3:1, 1:3, 0:9, 3:4 Б)

Полуфиналы 
Спарта Прага — Хемопетрол Литвинов — 3:0 (4:1, 3:1, 4:3 Б)

Словнафт Всетин — Керамика Пльзень — 3:0 (2:0, 3:2, 3:2 ОТ)

Финал 
Спарта Прага — Словнафт Всетин — 3:0 (4:2, 4:0, 1:0)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Иржи Допита (Всетин) — 30 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Петр Бржиза, Петр Пршикрыл

Защитники

Франтишек Кучера, Ярослав Недвед, Михал Сикора, Франтишек Птачек, Павел Шрек, Ладислав Бенишек, Миха Реболь

Нападающие

Давид Выборны, Ярослав Глинка, Патрик Мартинец, Рихард Жемличка, Иржи Зеленка, Михал Брош, Владимир Вуйтек, Ондржей Кратена, Мартин Хабада, Вацлав Новак, Павел Кашпаржик, Вацлав Айзельт, Петр Гавелка

Тренер — Франтишек Выборны

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Витковице — Дукла Йиглава — 4:0 (3:0, 3:1, 3:2, 2:1 ОТ)

Ссылки 
 Сезон 1999/2000 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
1999 год в хоккее
2000 год в хоккее